TP je lahko:
 dvočrkovna kratica za tehnološki park.
 dvočrkovna kratica za transformatorsko postajo.

Glej tudi 

Kratice